Соревнования в прыжках в длину у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1993 года прошли 15 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1993